ТЧП — многозначная аббревиатура:
 ТЧП — начальник подменного пункта (локомотивного депо)
 ТЧП — помощник машиниста тяговой части (депо)
 ТЧП — теоретико-численное преобразование; теоретико-числовое преобразование

См. также 
  — аббревиатура латиницей